Priapulopsis är ett släkte av snabelsäckmaskar. Priapulopsis ingår i familjen Priapulidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Snabelsäckmaskar
Priapulopsis